Hevelius ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hevelius (1647–1693), Astronomin
 Johannes Hevelius (auch Johannes Hevel, Johann Hewelcke, Jan Heweliusz; 1611–1687), Astronom

Hevelius bezeichnet:
 Hevelius (Mondkrater), einen Mondkrater
 (5703) Hevelius, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Heweliusz